Михаил Александрович Никольский:
 Никольский, Михаил Александрович  (1901—1969) — генерал-полковник артиллерии Советской Армии. 
 Никольский, Михаил Александрович (в монашестве Сергий; 1892—1930) — епископ Русской православной церкви, епископ Бузулукский, викарий Самарской епархии.